HMS Amethyst (1793) – fregata a vela da 36 cannoni, in origine la francese Perle catturata nel 1793 e naufragata nel 1795.
 HMS Amethyst (1799) – vascello da 36 cannoni della classe Penelope, varato nel 1799 e naufragato nel 1811.
 HMS Amethyst (1844) – vascello da 26 cannoni della classe Spartan, varato nel 1844 e venduto nel 1869 per usi civili.
 HMS Amethyst (1871) – pirocorvetta della classe Amethyst, varata nel 1871 e demolita nel 1920.
 HMS Amethyst (1903) – incrociatore leggero della classe Topaze, varato nel 1903 e demolito nel 1920.
 HMS Amethyst (F116) – sloop-of-war della classe Black Swan, poi ridesignato fregata, varato nel 1943 e demolito nel 1957.